Див. 

Галина Кузнецова:

 Відомі представники  
 Кузнецова Галина Володимирівна (. 1960) — українська волейболістка, бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Кузнецова Галина Кузьмівна (1912-2005) — радянська і російська актриса, педагог.
 Кузнецова Галина Миколаївна (1900-1976) — російська поетеса і письменниця, мемуаристика.
 Кузнецова Галина Петрівна (. 1968) — український науковець, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Сторінки зі списками однофамільців-тезок